Eispalast steht für folgende Eissporthallen:
 Berliner Eispalast
 Eispalast Witjas, Podolsk, Russland 
 Eispalast Tscherepowez, Russland 
 Eispalast Neftekamsk, Russland
 Eispalast Minsk, Weißrussland
 Eispalast Sankt Petersburg

Eispalast werden folgende Sehenswürdigkeiten in den Alpen bezeichnet:
 Dachstein Eispalast, siehe Skigebiet Dachsteingletscher #Eispalast
 Jungfraujoch Eispalast, siehe Jungfraujoch #Eispalast
 Natur Eis Palast, siehe Hintertuxer Gletscher #Weitere touristische Angebote

Eispalast war ein im Winter 1739/40 für Zarin Anna aus Eis gebauter Palast in Sankt Petersburg:
 Eishaus (Sankt Petersburg), Das Eishaus diente dem russischen Schriftsteller Iwan Laschetschnikow (1792–1869) als Vorlage für seinen 1835 erschienenen historischen Roman Der Eispalast.  

Siehe auch:
 Ice Palace
 Palais de Glace